Jessica James puede referirse a:
 Jessie James (nacida en 1988), cantante pop estadounidense y compositora;
 Jessica James, escritora de ficción estadounidense;
 Jessica James luchadora profesional estadounidense;
 Una de las víctimas abaleadas en la Heath High School, en 1997;
 Jessica James y los Outlaws, trío vocal estadounidense de los años 60;
 La increíble Jessica James, comedia cinematográfica, estrenada en 2017.